Calvary (Original Motion Picture Soundtrack) — саундтрек  к ирландскому фильму 2014 года «Голгофа» () режиссёра и сценариста Джона Майкла Макдонаха.

Создание 
Музыка для фильма была написана композитором Патриком Кэссиди и спродюсирована его братом Фрэнком Кэссиди. 26 февраля 2013 года началась студийная запись в исполнении . Впоследствии Патрик говорил: «"Голгофа" была просто одним из тех фильмов, где всё складывалось хорошо. <...> Была отличная атмосфера на протяжении всего постпродакшна».

При том, что Джону Майклу Макдонаху само наличие музыки в фильме не столь важно для наслаждения от просмотра и он может спокойно смотреть, например, фильмы Михаэля Ханеке, режиссёр всё же понимает, что музыка помогает большинству зрителей эмоционально соединяться с фильмом, поэтому Макдонах использовал партитуры Патрика Кэссиди, но довольно экономно и в очень конкретные моменты. Также Джон Майкл назвал Патрика идеальным композитором для совместной работы, а сочинённую им музыку для фильма — эмоциональной и трогательной.

Список композиций

Критика 
Саундтрек получил хорошие отзывы и оценки на сайтах Allmusic, Soundtrack Geek («Звучит ностальгически в некотором смысле и очень эмоционально. <…> Чудесный саундтрек!»), Film.Music.Media («Прекрасный саундтрек, наполненный до краёв эмоциональной тяжестью и некоторой экзистенциальной многозначительностью»), MOVIE MUSIC UK («Саундтрек в высшей степени прекрасен. Он находится в этом замечательном пространстве между благоговейной, литургической церковной музыкой и мощным кинематографическим драматизмом»), Score Cues («Безоговорочно рекомендуется.») и PopOptiq («Скудные лейтмотивы сбивают с толку даже на третьем или четвёртом прослушивании, но туманное единообразие Голгофы обретает определённость в инструментальных переменах»).

Обозреватель американского журнала The Hollywood Reporter Дэвид Руни определил музыку как «душевную, квази-священную». Кэтрин Килкенни из IndieWire (США) отдельно отметила, что музыка Патрика Кэссиди имитирует церковную акустику.

Награды 

В декабре 2014 года было объявлено, что саундтрек попал в лонг-лист из 114 претендентов на номинацию 87-й премии «Оскар» за лучший саундтрек. В преддверии объявления номинантов на премию «Оскар» интернет-издание  отмечало, что ирландские надежды возлагаются именно на фильм «Голгофа». Однако в итоге ни саундтрек, ни сама кинокартина не участвовали в борьбе за «Оскар».

Другая музыка в фильме 
Среди не оригинальной музыки — следующие девять композиций:

 The Dolphins — 
  — Хоги Кармайкл
  — Джонни Мерсер и Хоги Кармайкл
 Run Rabbit Run — Ноэл Гай (музыка), Ральф Батлер (текст),  (исполнение)
 My Name Is Carnival — Джексон Си Фрэнк
  — , 
 Snake Song — Таунс Ван Зандт
  — Роджер Уиттакер
 Subo — Роландо Амадео Вальядарес (слова, музыка), Los Chiriguanos (исполнение)

См. также 
 Пепел и снег

Примечания

Ссылки 

Саундтреки 2014 года
Саундтреки фильмов
Саундтреки академической музыки
Саундтреки Патрика Кэссиди
Альбомы Ирландии
Академическая музыка в Ирландии